Dubrava je lahko:
 Dubrava kod Tisna (Hrvaška)
 Dubrava kod Šibenika (Hrvaška)
 Dubrava Križovljanska (Hrvaška)
 Dubrava Pušćanska (Hrvaška)
 Dubrava Samoborska (Hrvaška)
 Dubrava Zabočka (Hrvaška)
 Dubrava, Bojnik (Srbija)
 Dubrava, Ivanjica (Srbija)
 Dubrava, Knić (Srbija)
 Dubrava, Kuršumlija (Srbija)
 Dubrava, Zagrebška županija (Hrvaška)
 Dubrava, Ston (Hrvaška)
 Dubrava, Omiš (Hrvaška)
 Dubrava, Črna gora
 Dubrava (četrt), mestni predel/četrt Zagreba